Alpaka, Alpaca oder Alpacca steht für:

 Alpaka, eine in Südamerika domestizierte Kamelart
 Alpaka (Textilie), eine Textilfaser
 eine langhaarige Meerschweinchenrasse, siehe Hausmeerschweinchen #Rassen
 Neusilber (auch Alpacca, als Handelsname), eine Kupfer-Nickel-Zink-Legierung
 Alpaka (Album), Album der deutschen Rapgruppe 257ers

Siehe auch:
 ALPACA